Niewidzialny człowiek – powieść Herberta George’a Wellsa wydana po raz pierwszy w 1897
 Niewidzialny człowiek – amerykański film z 1933
 Niewidzialny człowiek – radziecki film z 1984 
 Niewidzialny człowiek – amerykański film z 2018
 Niewidzialny człowiek – amerykańsko-australijski film z 2020
 Niewidzialny człowiek – powieść Ralpha Ellisona z 1952